Prežganje je lahko:

 Prežganje, naselje v Sloveniji
 Prežganje (kuhinja), postopek za pripravo nekaterih jedi